Burns Lake ist der Name folgender

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Burns Lake (Florida)
 Burns Lake (Baraga County, Michigan)
 Burns Lake (Houghton County, Michigan)
 Burns Lake (Muskegon County, Michigan)
 Burns Lake (Oakland County, Michigan)
 Burns Lake (Anoka County, Minnesota)
 Burns Lake (Beltrami County, Minnesota)
 Burns Lake (Itasca County, Minnesota)
 Burns Lake (Montana)
 Burns Lake (Nebraska)
 Burns Lake (Texas)
 Burns Lake (Wisconsin)

Orte in Kanada:
 Burns Lake (British Columbia)